Oboukhovo, quartier historique de Saint-Pétersbourg, ou se situe l'Aciérie Oboukhov qui doit son nom à son fondateur Paul Oboukhov.
 Oboukhovo (métro de Saint-Pétersbourg)
 Gare d'Oboukhovo